Кубок Чехии по футболу 1996/97 () — стал четвёртым розыгрышем Кубка Чехии по футболу. Победителем стала «Славия Прага», которая обеспечила себе участие в Кубке обладателей кубков 1997/98.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Сезон 1996/97 на сайте jfk-fotbal 
 Официальный сайт 

Спорт в Чехии в 1996 году
Спорт в Чехии в 1997 году
Чехия
1996/1997